Terra senza donne (Das Land ohne Frauen) – film del 1929 diretto da Carmine Gallone
Terra senza donne (Naughty Marietta) – film del 1935 diretto da Robert Z. Leonard e W. S. Van Dyke (non accreditati)